

Anno 
 854 o 854 a.C.

Codici 
 854 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sabino Canyon Observatory, di Tucson, nella Contea di Pima, in Arizona

Matematica 
 854 – numero